La I liga 1992-1993 è stata la 59ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Prima fase

Seconda fase

Girone playoff

Girone retrocessione

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1992
Pallacanestro nel 1993
1992-1993